Casanuova ima više značenja:
 Casanuova, Arezzo
 Casanuova, Cuneo
 Casanuova, Firenze